Блевио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Население составляет 1219 человек (2008 г.), плотность населения составляет 244 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 22020. Телефонный код — 031.

Покровителем населённого пункта считается святой .

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Достопримечательности 
 Вилла Роккабруна

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/